Умя́ров — фамилия.

 Умяров, Зяки Ахмярович (род. 1952) — советский самбист.
 Умяров, Наиль Ренадович (род. 2000) — российский футболист.
 Умяров, Равиль Фатекович (род. 1962) — советский и российский футболист и тренер.

См. также